Моро́зко — персонаж славянского фольклора и названные по его имени художественные произведения, а также фамилия. Может означать:

Фольклор и художественные произведения 
 Морозко — персонаж славянского фольклора.
 «Морозко» — русская народная сказка.
 «Морозко» — советский короткометражный фильм-сказка 1924 года режиссёра Юрия Желябужского.
 «Морозко» — советский фильм-сказка 1964 года режиссёра Александра Роу.
 «Морозко» — российский телевизионный музыкальный фильм.

Фамилия 
 Морозко, Валерий Николаевич (1964—2008) — художник-живописец, график.
 Морозко, Евгений Георгиевич (род. 1993) — украинский футболист.
 Морозко, Лука (XVII век) — казак, посланный на разведку Камчатки приказчиком Анадырского острога Владимиром Атласовым.

См. также 
 Морозков
 Морозкова